L'édition masculine 2018 du tournoi de tennis de Stuttgart se déroule du 11 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Philipp Petzschner et Tim Pütz celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Peter Gojowczyk, du Coréen Chung Hyeon, de l'Espagnol David Ferrer, du Français Gaël Monfils et de l'Italien Marco Cecchinato. Ils sont respectivement remplacés par Viktor Galović, Maximilian Marterer, Mirza Bašić, Florian Mayer et Denis Istomin.

Pendant le tournoi 
Le 2 mondial Roger Federer, absent des courts depuis le Masters 1000 de Miami en mars, fait son retour à la compétition après avoir fait le choix de faire l'impasse sur la saison sur terre battue. 

Âgé de 17 ans, l'Allemand Rudolf Molleker () remporte le premier match de sa carrière sur le circuit principal en s'offrant pour son entrée en lice Jan-Lennard Struff, son premier top 100.

En atteignant la finale après sa victoire contre Nick Kyrgios, Roger Federer est assuré de redevenir numéro 1 mondial au classement ATP à l'issue du tournoi.

Lauréats  
Roger Federer remporte le  de sa carrière en simple, le  la saison, en écartant en finale le Canadien Milos Raonic.

En double, Philipp Petzschner et Tim Pütz décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Robert Lindstedt et Marcin Matkowski. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart (WTA 2018)
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Stuttgart
ATP 2018
Tennis en Allemagne en 2018
Tennis en juin 2018